Die Bezeichnung Circulus arteriosus bezieht sich in der Anatomie des Menschen und der Säugetiere auf den 

 Circulus arteriosus cerebri, Gefäßverbindungen zwischen der A. carotis interna und der A. basilaris
 Circulus arteriosus iridis, zwei Gefäßringe (major bzw. minor) im Bereich der Wurzel der Regenbogenhaut bzw. des Pupillenrandes